Loza est un toponyme qui peut désigner :

Loza, un hameau de la municipalité de Peñacerrada, dans la province d'Alava et la Communauté autonome basque.

Loza, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.